Het Lombardenhuys (Aldestraat), een huis aan de Aldestraat 53 te Hasselt
 Het Lombardenhuys (Kapelstraat), een huis aan de Kapelstraat 51 te Hasselt